Blagodatnoje (Chabarovsk) - dorp in de Russische kraj Chabarovsk
 Blagodatnoje (district Korenevski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Blagodatnoje (district Koertsjatovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Blagodatnoje (district Medvenski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Blagodatnoje (Lipetsk) - dorp in de Russische oblast Lipetsk
 Blagodatnoje (Novosibirsk) - dorp in de Russische oblast Novosibirsk
 Blagodatnoje (Oedmoertië) - dorp in de Russische republiek Oedmoertië
 Blagodatnoje (Primorje) - dorp in de Russische kraj Primorje
 Blagodatnoje (Saratov) - dorp in de Russische oblast Saratov
 Blagodatnoje (Smolensk) - dorp in de Russische oblast Smolensk
 Blagodatnoje (Stavropol) - dorp in de Russische kraj Stavropol
 Blagodatnoje (Tjoemen) - dorp in de Russische oblast Tjoemen

pl:Błagodatnoje